Grabley ist der Familienname folgender Personen:
 Hanna Grabley (1932–2021), deutsche Arbeitsökonomin und Hochschullehrerin
 Ursula Grabley (1908–1977), deutsche Film- und Theaterschauspielerin